Marek Marczyk (ur. 1948) – polski altowiolista
 Mariusz Marczyk (ur. 1958) – polski pisarz i aktor
 Zbigniew Marczyk (1917-1944) – żołnierz AK